Capilla Flamenca (Chapelle flamande), chapelle musicale sous Charles Quint puis Philippe II et Philippe III d'Espagne. 
 Capilla Flamenca (ensemble), Groupe vocal et instrumental belge spécialisé dans la musique de la Renaissance.